Törmätänniemi är en udde i Finland.   Den ligger i den ekonomiska regionen  Övre Birkalands ekonomiska region  och landskapet Birkaland, i den sydvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Helsingfors. Törmätänniemi ligger vid sjön Toisvesi.

Terrängen inåt land är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Törmätänniemi. Runt Törmätänniemi är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Virdois,  km söder om Törmätänniemi. 

Trakten ingår i den boreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C.

Kommentarer

Källor 

Halvöar i Birkaland
Virdois